Foire aux oignons de Givet
 Foire aux oignons de Mantes-la-Jolie
 Foire aux oignons de Villeneuve-la-Guyard
 Foire aux oignons de Vannes 
 Foire aux oignons de Le Mans

Voir aussi 
  Zibelemärit